Contini kan syfta på:
 Alfio Contini (1927–2020), italiensk filmfotograf
 Giovanni Battista Contini (1642–1723), italiensk arkitekt under barockeran
 Matteo Contini (född 1980), italiensk fotbollsspelare
 Silvano Contini (född 1958), tidigare professionell tävlingscyklist från Italien